Бли́нников — русская фамилия. Известные носители:

 Блинников, Андрей Иннокентьевич (1884—1979) — советский государственный деятель; Министр просвещения в правительстве Дальневосточной республики, сотрудник Наркомпроса.